Balin (Polen), plaats in Polen
 Balin (Tolkien), personage Tolkien